O Aeroporto Governador Júlio Campos serve a região do Município de Santo Antônio de Leverger e desde 27 de fevereiro de 2007 o aeroporto passou a ser administrado pelo D.A.C.do Aeroporto Internacional Marechal Rondon. Possui uma pista de 1.470 metros pavimentada e outra menor de 720 metros também pavimentada. Tem a capacidade de receber aeronaves de médio e grande porte e é o principal aeroporto de emergência próximo do Aeroporto de Cuiabá que estão separados por cerca de 28,52 km em linha reta.

Características 
 Latitude: 15º 50' 55" S 
 Longitude: 56º 05' 19" W
 Piso: A
 Sinalização: S
 Pista com balizamento noturno
 Companhias aéreas: N/C
 Distância do centro da cidade: 1,9 km
 Pistas: 1470 e 720
 Contato: Estância Santo Antônio
 Distância Aérea: Cuiabá 37 km; Brasília 900 km; São Paulo 1351 km e Porto Alegre 1632 km

Ver também 
 Lista de aeroportos do Brasil
 Lista de aeroportos de Mato Grosso

Santo Antonio Leverger
Santo Antônio de Leverger